Тіппеліга 2011 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вперше здобув Молде.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Олесунн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Норвегії 2011.
2. Клуб Стабек взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2011
Норвегія